Готарз:

 Готарз I — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил в 95—90 гг. до н. э.
 Готарз II — царь Парфии из династии Аршакидов. Правил с перерывами с 39 по 51 гг. н. э.